Adriano in Siria – dramma di Pietro Metastasio
 Adriano in Siria – opera di Pasquale Anfossi
 Adriano in Siria – dramma per musica di Johann Christian Bach
 Adriano in Siria – opera di Baldassare Galuppi
 Adriano in Siria – dramma per musica di Johann Simon Mayr
 Adriano in Siria – dramma per musica di Saverio Mercadante
 Adriano in Siria – opera di Giovan Battista Pergolesi
 Adriano in Siria – opera di Francesco Maria Veracini
 Adriano in Siria – opera di Luigi Cherubini
 Adriano in Siria – opera di Giuseppe Sarti